Константин Леонтьев:
 Леонтьев, Константин Григорьевич (род. 1957) — советский и российский шашист (международные шашки), мастер спорта СССР.
 
 Леонтьев, Константин Николаевич (1831—1891) — русский философ, писатель, публицист и литературный критик; поздний славянофил.